Per Lupatelli si può intendere:
 Cristiano Lupatelli (Perugia, 1978) – ex calciatore italiano
 Domenico Lupatelli (Perugia, 1803 – Vallone di Rovito, 1844) – patriota italiano fucilato assieme ai fratelli Bandiera e ad altri sei patrioti per aver preso parte alla sfortunata spedizione in Calabria nel 1844